Voici la liste des planètes mineures numérotées de 97001 à 98000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

97001-97100

97101-97200

97201-97300

97301-97400

97401-97500

97501-97600

97601-97700

97701-97800

97801-97900

97901-98000 

97001-98000